Dirk van Bron(c)khorst of Dirk van Bronckhorst-Batenburg kan verwijzen naar:
 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1347-1407) heer van Batenburg
 Dirk I van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1400-1454) heer van Batenburg, Anholt, Gronsveld en Rimburg
 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1429-1488) heer van Anholt, Angeraen en Vronenbroek
 Dirk van Bronckhorst-Gronsveld (1460-1508) baron van Gronsfeld en heer van Rimburg, Alpen en Hönnepel
 Dirk van Bronkhorst-Batenburg (-1568) (onthoofd in Brussel op 1 juni 1568)
 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1478-1549) heer van Anholt en Angeraen 
 Dirk II van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1480-1541) heer van Batenburg en Steyn 
 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1490-1551) 
 Diederik van Bronckhorst-Batenburg (1504-1586) heer van Batenburg en Anholt, Moyland en Lathum, bannerheer van Baer, pandheer van Bredevoort
 Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1530-1579)
 Dirk van Bronkhorst (militair gouverneur) (-1574), Nederlands jurist en militair gouverneur tijdens het Beleg van Leiden (1573-1574)
 Dirk IV van Bronckhorst-Batenburg (Anholt) (1578-1649) graaf van Bronckhorst, vrijheer van Batenburg en Anholt